Vasignyella är ett släkte av mossdjur. Vasignyella ingår i familjen Catenicellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Vasignyella